U 44 bezeichnet:
 eine Dortmunder U-Bahn-Linie, siehe Stadtbahn Dortmund
 SM U 44, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 44 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U44